Юрий Перминов:
 Перминов, Юрий Николаевич (?—2014) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Перминов, Юрий Петрович (род. 1961) — русский поэт.